

Geografia 
 Agazzi – frazione di Arezzo

Persone 
 Augusto Agazzi – avvocato e politico italiano
 Carlo Paolo Agazzi – pittore italiano
 Carolina Agazzi – pedagogista, educatrice e scrittrice italiana; la minore delle due sorelle Agazzi
 Davide Agazzi – calciatore italiano
 Emilio Agazzi – filosofo italiano
 Ermenegildo Agazzi – pittore italiano
 Ernesto Agazzi Sarasola – agronomo e politico uruguaiano
 Evandro Agazzi – filosofo, logico e accademico italiano
 Giancarlo Agazzi – hockeista su ghiaccio e dirigente sportivo italiano
 Giovanni Agazzi – politico italiano
 Giuliano Agazzi – ex pallavolista italiano
 Isaia Luigi Agazzi – patriota e militare italiano
 Marcantonio Agazzi– vescovo cattolico italiano
 Maurizio Agazzi – alpinista italiano
 Michael Agazzi – calciatore italiano
 Paolo Agazzi – regista italiano nazionalizzato boliviano
 Rinaldo Agazzi – pittore italiano
 Rosa Agazzi – pedagogista, educatrice e insegnante italiana; la maggiore delle due sorelle Agazzi